Buqa Temür, kan de Txagatai (1272?-1282)
 Tuka Timur (germà de Batu Khan), (s. XIII), príncep mongol
 Togha Temur (il-kànida) (), il-Khan mongol de Pèrsia (il-kànida)